Салватијера има више значења:

 Салватијера, Лас Брамонас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Салватијера, Лоте 2-Б (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Салватијера, Лоте 34 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Салватијера, Лоте 41 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Салватијера, Лоте 5 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Салватијера, Ранчо ел Аламо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Салватијера (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салватијера (Салватијера, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салватијера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику